Un bizut  est un élève ou étudiant qui subit un bizutage
 Un bizut est un élève de première année d'une classe préparatoire aux grandes écoles

Voir aussi 
 Bizuth, surnom du peintre et illustrateur belge, Hubert Olyff.